Серра́тос () — испанская фамилия. Известные носители:

  — мексиканский военачальник.
 Серратос Гарибай, Аврора (1927—2014) — мексиканская пианистка и педагог.
  — мексиканский военачальник.
 Серратос, Кристиан (род. 1990) — американская актриса и фотомодель.
 Серратос, Рамон (1895—1973) — мексиканский пианист, композитор и педагог.
 Серратос, Энрике (1929—1960) — мексиканский скрипач.
  (1838—1912) — епископ Агуаскальентеса.

См. также 
 Серрато